České příjmení Škarka má více nositelů:

Antonín Škarka (1906–1972), filolog, profesor dějin české literatury
Josef Škarka (fotbalista) (* 1938), fotbalista
Karel Škarka (* 1977), divadelní herec
Pavel Škarka (1942–2014), designér a vysokoškolský pedagog

podobná příjmení
Škarek
Škárka

Česká příjmení